АПЕП (на гръцки: Aθλητική Ποδοσφαιρική Ένωση Πιτσιλιάς) е кипърски футболен клуб от село Киперунта. Отборът е създаден през 1979 г.

История 
Отборът е създаден през 1979 г. Участвал е в първа, втора и трета дивизия на страната.

Успехи 
 Кипърска Втора Дивизия: 1
 1987

Състав

Външни препратки 
 Официален сайт на АПЕП Пистилия

Питсилия